

Населені пункти та їхні частини
 Радзинь — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Радзинь — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Радзинь — частина села Целестинув у гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Радинь-Підляський

Примітки